Gondemar — ou Godomar, ou encore Gondomar, car les trois noms s'utilisent indifféremment — peut désigner trois personnages burgondes de la dynastie des rois burgondes :
 Godomar Ι, frère de Gibica, le fondateur de la dynastie des rois burgondes. La loi gombette en fait mention.
 Godomar ΙΙ, fils de Gondioc et donc, frère de Gondebaud,  de Chilpéric II (ou selon certains auteurs : Chilpéric le Jeune) et de Godégisile. Grégoire de Tours ne fait que le nommer. Il n'apparaît plus dans l'histoire.
 Godomar III. Fils de Gondebaud. Il fut roi des Burgondes de 524 à 534, et était frère du roi burgonde catholique Sigismond. Ce Gondemar, Godomar ou Gondomar, reçoit le numéro II dans un certain nombre d'ouvrages, et le numéro III dans un certain nombre d'autres.

Références 

Nom théophore